Termin  ima više značenja.

 Lupeolna sintaza, enzim
 Foundacija poslovnih i profesionalnih žena ()